Contea di Haywood o Haywood County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Haywood (Carolina del Nord)
 Contea di Haywood (Tennessee)